Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Anna-Lena Grönefeld era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Émilie Loit ha vinto in finale 7–6(0), 6–4 contro Flavia Pennetta.

Teste di serie

  Marion Bartoli (secondo turno)
  Tathiana Garbin (quarti)
  Martina Müller (secondo turno)
  Séverine Brémond (secondo turno)

 Flavia Pennetta (finale)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Sybille Bammer (primo turno)
 Nicole Pratt (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2007